

Linguistica 
 Longobardo – lingua parlata dai Longobardi

Nautica 
 Longobardo – sommergibile della Marina Militare, ex 
  – sottomarino della Marina Militare
 Classe Primo Longobardo – classe di sottomarini

Persone 
 Geremia Longobardo – attore italiano
 Maurizio Longobardo – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Primo Longobardo – militare e marinaio italiano

Pagine correlate 
Longobardi (disambigua)
Longobarda (disambigua)
Langobardia